Imprensa Nacional (Brasil), órgão oficial do governo brasileiro
 Imprensa Nacional-Casa da Moeda, órgão oficial do governo português
 Imprensa Nacional (Guiné-Bissau), órgão oficial do governo guineense